Татаринская — деревня в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав Пуйского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, к западу реки Ваги, к востоку от автодороги , на расстоянии примерно 48 километров (по прямой) к северо-востоку от города Вельска, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с прохладным и дождливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12,7 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 763,7 мм.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1861 году, населённый пункт упомянут как деревня Татаринская (Молчанова) Шенкурского уезда (1-го стана), расположенная в 85 верстах от уездного города Шенкурска. В деревне насчитывалось 3 двора и проживало 18 человек (9 мужчин и 9 женщин).

По состоянию на 1920 год, в деревне имелось 5 дворов и проживало 23 человека (11 мужчин и 12 женщин). В административном отношении населённый пункт входил в состав Воскресенского общества Воскресенской волости Шенкурского уезда.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Пуйское»